CFD puede referirse a:
un contrato por diferencia (Contract for difference), un tipo de derivado financiero.
Christie Front Drive, una banda de emo y rock alternativo formada en 1993 en Denver, Colorado.
Computational Fluid Dynamics (Dinámica de fluidos computacional).
Comprobante Fiscal Digital (Medio de comprobación fiscal en México).